Сезон Формулы-1 1992 года — сезон Формулы-1, в рамках которого проводился 43-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», он продолжался с 1 марта по 8 ноября и состоял из 16 гонок.

Год прошёл при полном доминировании Найджела Мэнселла на Williams. Модель FW14B с активной подвеской не имела конкурентов. Найджел Мэнселл, получив супер-оружие, доминировал весь сезон и обновил целый ряд рекордных достижений Формулы-1: он выдал самую продолжительную серию побед с первой гонки сезона — 5, одержал наибольшее количество побед за сезон — 9, повторил рекорд Сенны 1988 года по количеству поулов подряд со старта сезона — 6, выиграл рекордно большее количество поулов за сезон — 14, попутно установив рекорд по наибольшему проценту поул-позиций в сезоне — 88% (14 поулов в 16 гонках) — это достижение не перекрыто до сих пор, показал наибольшее количество быстрых кругов за сезон — 8, набрал наибольшее количество очков за сезон — 108, создал самый большой отрыв от вице-чемпиона мира — 52 очка и, наконец, стал чемпионом мира за 5 этапов до финиша сезона — прежний рекорд был 3 этапа до финиша.

После увольнения из Ferrari в конце  года, пропустил сезон Ален Прост. В сезоне 1992 года он работал комментатором на французском ТВ и тестировал автомобиль Ligier, вынашивая планы купить эту команду.

Не слишком удачные шасси McLaren MP4-7 и мотор Honda V12 не позволили Айртону Сенне составить конкуренцию Мэнселлу.

На Гран-при Бельгии свою первую победу одержал Михаэль Шумахер.

Провальный сезон провела команда Ferrari — всего 2 подиума и четвёртое место в Кубке Конструкторов.

Шинным монополистом на протяжении пяти лет стала компания Goodyear.

Расписание сезона

Составы команд

Изменения в составе команд

Первый сезон 
 Venturi/Larrousse (бывшая Lola)

Последний сезон 
 Brabham
 Dallara
 Fondmetal
 March

Единственный сезон 
 Andrea Moda

Изменения в составе гонщиков

Первый сезон 
  Д. Хилл
  Бельмондо
  Наспетти
  К. Фиттипальди
  Катаяма

Последний сезон 
  ван де Поэле
  Груйяр
  Гужельмин
  Каффи
  Ян Ламмерс
  Модена

Единственный сезон 
  Амати
  Бертаджа
  А. Кьеза
  Маккарти

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Найджел Мэнселл

|align="right"| 108
|-
! 2
|  Риккардо Патрезе

|align="right"| 56
|-
! 3
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 53
|-
! 4
|  Айртон Сенна

|align="right"| 50
|-
! 5
|  Герхард Бергер

|align="right"| 49
|-
! 6
|  Мартин Брандл

|align="right"| 38
|-
! 7
|  Жан Алези

|align="right"| 18
|-
! 8
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 11
|-
! 9
|  Андреа де Чезарис

|align="right"| 8
|-
! 10
|  Микеле Альборето

|align="right"| 6
|-
! 11
|  Эрик Кома

|align="right"| 4
|-
! 12
|  Карл Вендлингер

| 
| 
|align="right"| 3
|-
! 13
|  Иван Капелли

| 
| 
|align="right"| 3
|-
! 14
|  Тьерри Бутсен

|align="right"| 2
|-
! 15
|  Джонни Херберт

|align="right"| 2
|-
! 16
|  Пьерлуиджи Мартини

|align="right"| 2
|-
! 17
|  Стефано Модена

|align="right"| 1
|-
! 18
|  Кристиан Фиттипальди

| 
| 
| 

|align="right"| 1
|-
! 19
|  Бертран Гашо

|align="right"| 1
|-
! 20
|  Агури Судзуки

|align="right"| 0
|-
! 21
|  Юрки Ярвилехто

|align="right"| 0
|-
! 22
|  Джанни Морбиделли

|align="right"| 0
|-
! 23
|  Маурисио Гужельмин

|align="right"| 0
|-
! 24
|  Оливье Груйяр

|align="right"| 0
|-
! 25
|  Юкио Катаяма

|align="right"| 0
|-
! 26
|  Поль Бельмондо

| 
| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! 27
|  Эрик ван де Поэле

| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! 28
|  Эмануэле Наспетти
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|align="right"| 0
|-
! 29
|  Никола Ларини
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|align="right"| 0
|-
! 30
|  Деймон Хилл
| 
| 
| 

 

| 
| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! 31
|  Ян Ламмерс
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|align="right"| 0
|-
! 32
|  Габриэле Тарквини

| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! —
|  Андреа Кьеза

| 
| 
| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! —
|  Роберто Морено
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! —
|  Алессандро Дзанарди
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! —
|  Перри МакКарти
| 
| 
| 
  
  
  
  
| 
 
| 

| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0
|-
! —
|  Джованна Амати
 
 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|align="right"| 0

Кубок конструкторов

Ссылки 
 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Обзор сезона и статистика на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1